Prosperity désigne :

Toponymie

États-Unis 
Prosperity, ville non incorporée située dans l’Indiana ;
Prosperity, ville non incorporée située en Pennsylvanie ;
Prosperity, ville située en Caroline du Sud ;
Prosperity, census-designated place située en Virginie-Occidentale.

Cinéma 
 1932 : , film de Sam Wood

Autres 
'Prosperity', cultivar de rosier grimpant obtenu en 1919.
Homonymie de toponyme